Erlau steht für:
 Erlau (Fluss), linker Zufluss der Donau bei Erlau (Obernzell), Landkreis Passau, Bayern
 Erlau (RUD-Marke), Marke der RUD-Gruppe, aus der 1828 gegründeten Erlau AG hervorgegangen

Erlau ist ein Ortsname:

in Deutschland:
 Erlau (Aalen), abgegangener Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Erlau (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Erlau (Fränkisch-Crumbach), Wohnplatz in der Gemeinde Fränkisch-Crumbach, Hessen
 Erlau (Freising), Ortsteil der Kreisstadt Freising, Bayern
 Erlau (Obernzell), Ortsteil des Marktes Obernzell, Landkreis Passau, Bayern
 Erlau (Sachsen),  Gemeinde im Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Erlau (Schleusingen), Ortsteil der Stadt Schleusingen, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Erlau (Thurmansbang), Ortsteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Erlau (Walsdorf), Ortsteil der Gemeinde Walsdorf, Landkreis Bamberg, Bayern

in Österreich:
 Erlau (Gemeinde Andorf), Ortschaft der Gemeinde Andorf, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Erlau (Gemeinde Dimbach), Ortsteil der Gemeinde Dimbach (Oberösterreich), Bezirk Perg, Oberösterreich
 Erlau (Gemeinde Redlham), Ortschaft der Gemeinde Redlham, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Erlau, Ortsteil der Gemeinde Deutsch-Kaltenbrunn, Rohrbrunn, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Erlau (Gemeinde Kössen), Ortsteil von Kössen, Bezirk Kitzbühel, Tirol

in Ungarn:
 deutscher Name der Stadt Eger in Ungarn

Siehe auch:
 Erlauer Stierblut
 Erlauf